El término momoto corona azul es utilizado como nombre popular de varias especies resultantes de la separación de la especie Momotus momota, también así originalmente denominada:

 momoto corona azul, nombre popular de la especie Momotus momota;

 momoto corona azul, nombre popular de la especie Momotus lessonii;

 momoto corona azul, nombre popular de la especie Momotus aequatorialis;

 momoto corona azul, nombre popular de la especie Momotus coeruliceps.